Il doppio del torneo di tennis Nordea Nordic Light Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Svetlana Kuznecova e Arantxa Sánchez Vicario che hanno battuto in finale Eva Bes e María José Martínez Sánchez 6–3, 6–7(5), 6–3

Teste di serie

 Svetlana Kuznecova /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (primo turno)

 Eva Bes /  María José Martínez Sánchez (finale)
 Natalie Grandin /  Trudi Musgrave (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nordea Nordic Light Open 2002